Maurice (de) Berkeley peut se référer à plusieurs personnalités :
 Maurice de Berkeley (v. 1218-1281),  féodal de Berkeley ;
 Maurice de Berkeley (1271-1326),  Berkeley ;
 Maurice de Berkeley (v. 1330-1368),  Berkeley ;
 Maurice Berkeley (v. 1358-1400), député ;
 Maurice Berkeley (v. 1435-1506),  Berkeley ;
 Maurice Berkeley (?-1581), député ;
 Maurice Berkeley (v. 1576-1617), député ;
 Maurice Berkeley (?-1654), député ;
 Maurice Berkeley (1628-1690),  FitzHardinge ;
 Maurice Berkeley (?-1717), Député ;
 Maurice Berkeley (1788-1867),  FitzHardinge ;
 Maurice Berkeley Portman (1833-1888), homme politique canadien.